Mikołaj Abramowicz (zm. 1651) – wojewoda trocki
 Mikołaj Abramowicz (1788–1835) – marszałek szlachty powiatu wileńskiego, szambelan dworu rosyjskiego